IKA est un sigle qui peut désigner :
 Industrias Kaiser Argentina, un ancien constructeur automobile argentin.

IKA est une abréviation qui peut désigner :
 Ikastari Kultur Elkartea, une organisation qui coordonne des centres d'enseignement de la langue basque.

 Ika, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Opatija, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Ika, une communauté rurale du Japon située dans le district d'Ika et dans la préfecture de Shiga ; 
 Ika, une zone de gouvernement local au Nigeria ;
 Ika, une île de l'État de Washington aux États-Unis.

Ika peut aussi désigner :
 Ika, jeune Homo sapiens qui maitrise la technique du feu et devient la compagne de Naoh, héros de La Guerre du feu, le fameux roman de J.-H. Rosny aîné ;
 ika, une langue chibchane de la branche arhuacane, en Amérique du Sud ;
 Ika, un instrument de musique d'Amérique ;
 Ika, un groupe de glam rock français ;
 Ika, un moteur de jeu.
 Ika, un streamer français spécialisé sur Minecraft